Chiese:

 chiesa di San Lussorio a Borore
 chiesa di San Lussorio a Fordongianus
 chiesa di San Lussorio a Oliena
 chiesa di San Lussorio a Romana